Olof Olsson kan syfta på:
 Olof Ohlsson (bruksägare), bruksägare i Blekinge och den som givit namn till Olofsström
 Olof Olsson (talman), bondeståndets talman år 1789, se Lista över talmän i Sveriges riksdag: Bondeståndets talmän
 Olof Olsson Häll (död 1836) skarprättare
 Olof Olsson i Slängserud (1811–1891), riksdagsman i bondeståndet
 Olof Olsson i Olebyn (1813–1892), hemmansägare och riksdagsledamot
 Olof Olsson (1830-1896), hemmansägare och riksdagsledamot
 Olof Olson i Stensdalen (1838–1921), lantbrukare och riksdagsledamot
 Olof Olsson (1841-1897) fabrikör och liberal riksdagsledamot
 Olof Olsson (präst) (1841–1900), teolog
 Olof Olsson i Kullenbergstorp (1859–1934), partiledare för Bondeförbundet, riksdagsledamot
 Olof Olsson i See (1862–1920), liberal riksdagsledamot
 Olof Olsson i Löräng (1863–1940), konservativ riksdagsledamot
 Åhlmans Olof Olsson (1866–1937), riksdagsledamot
 Olof Olsson (minister) (1872–1939), riksdagsledamot och statsråd
 Olof Ohlsson (Spongenberg), (1888-1962), landslagsman i fotboll, senare byråchef
 Olof Thorwald Ohlsson (1903–1982), skulptör
 Olof Olsson (jurist)
 spelmannen Dyrsmeds Olof Olsson, se Pål Olle